Кориария () — единственный род растений монотипного семейства Кориариевые, входящего в порядок Тыквоцветные. Включает в себя около 30 видов, имеющий обширный, но разорванный ареал, охватывающий Средиземноморье, Южную и Восточную Азию, Новую Зеландию и другие тихоокеанские острова, Южную и Центральную Америку.

Биологическое описание 
Листья супротивные простые, 2—9 см длиной, без прилистников. Цветки маленькие, зеленоватые, с пятью лепестками, собраны в кистевидные соцветия 2—30 см длиной. Плод — маленькая блестящая чёрная (иногда жёлтая или красная) ягода.

Виды 
По информации базы данных The Plant List (на июль 2016), род включает 16 видов:

Примечания

Ссылки 
 Pictures of Coriaria ruscifolia

Кориариевые
Флора Австралии и Океании
Флора Евразии
Флора Центральной Америки
Флора Южной Америки